Il singolare dell'Austrian Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2002.

Nicolás Lapentti era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Mariano Zabaleta.

Àlex Corretja ha battuto in finale 6–4, 6–1, 6–3 Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Austrian Open 2002
ATP Tour 2002